Europacupen i fotboll 1986/1987 vanns av Porto från Portugal som i finalmatchen besegrade Bayern München från det dåvarande Västtyskland med 2–1 i Wien den 27 maj 1987.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Anmärkningslista

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Säsongen 1986/1987 på Uefas webbplats
 Europacupresultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1986/1987
Fotbollssäsongen 1986/1987
1986 i Europa
1987 i Europa